Пасич — фамилия. Известные носители:
 Пасич, Геннадий Анатольевич (род. 1993) — украинский футболист, полузащитник
 Пасич, Евгений Анатольевич (род. 1993) — украинский футболист, полузащитник